Алексей Андреевич Рудяков (8 марта 1923, дер. Костино-Отделец, Тамбовская губерния — 30 января 1997) — советский .

Биография 
Родился 8 марта 1923 года в деревне Костино-Отделец Тамбовской губернии (ныне — в Терновском районе Воронежской области).

В 1952 году окончил художественный факультет ВГИКа (мастерская И. А. Шпинеля и Ф. С. Богородского).
 
С 1952 года работал художником-постановщиком на киностудии «Ленфильм». Заслуженный художник РСФСР (1983).

Умер 30 января 1997 года.

Фильмография 
  — Алёша Птицын вырабатывает характер (Режиссёр-постановщик: Анатолий Граник)
  — Слуга двух господ (Режиссёр-постановщик: Адольф Бергункер)
  — Кортик (совместно с Алексеем Федотовым) (Режиссёры-постановщики: Владимир Венгеров, Михаил Швейцер)
  — Девочка и крокодил (Режиссёры-постановщики: Иосиф Гиндин, Исаак Менакер)
  — Балтийская слава (Режиссёр-постановщик: Ян Фрид)
  — Последний дюйм (Режиссёры-постановщики: Теодор Вульфович, Никита Курихин)
  — Жеребёнок (короткометражный) (Режиссёр-постановщик: Владимир Фетин)
  — Полосатый рейс (Режиссёр-постановщик: Владимир Фетин)
  — Первый мяч (короткометражный) (Режиссёр-постановщик: Николай Розанцев)
  — Знакомьтесь, Балуев! (Режиссёр-постановщик: Виктор Комиссаржевский)
  — Донская повесть (Режиссёр-постановщик: Владимир Фетин)
  — Мальчик и девочка (Режиссёр-постановщик: Юлий Файт)
  — Четыре страницы одной молодой жизни (Режиссёр-постановщик: Резо Эсадзе)
  — В день свадьбы (Режиссёр-постановщик: Вадим Михайлов)
  — Это именно я (короткометражный) (новелла из киноальманаха Мальчишки) (Режиссёр-постановщик: Леонид Макарычев)
  — Ференц Лист. Грёзы любви (СССР/Венгрия) (Режиссёр-постановщик: Мартон Келети)
  — Красные пчёлы (Режиссёр-постановщик: Леонид Макарычев)
  — Дверь без замка (Режиссёр-постановщик: Адольф Бергункер)
  — Пятёрка за лето (Режиссёр-постановщик: Леонид Макарычев)
  — Киноэпопея продолжается… (короткометражный) (Режиссёр-постановщик: Евгений Мезенцев)
  — Обыкновенная Арктика (ТВ) (совместно с Еленой Фоминой) (Режиссёр-постановщик: Алексей Симонов)
  — Пока стоят горы (Режиссёр-постановщик: Вадим Михайлов)
  — Версия (короткометражный) (новелла из киноальманаха Завьяловские чудики) (Режиссёр-постановщик: Валерий Гурьянов)
  — Познавая белый свет (Режиссёр-постановщик: Кира Муратова)
  — Мой папа — идеалист (Режиссёр-постановщик: Владимир Бортко)
  — Личная жизнь директора (ТВ) (Режиссёр-постановщик: Владимир Шредель)
  — Пропавшие среди живых (Режиссёр-постановщик: Владимир Фетин)
  — Влюблён по собственному желанию (Режиссёр-постановщик: Сергей Микаэлян)
  — Вольный ветер (ТВ) (Режиссёр-постановщик: Ян Фрид)
  — Магистраль (Режиссёр-постановщик: Виктор Трегубович)
  — Аплодисменты, аплодисменты… (Режиссёр-постановщик: Виктор Бутурлин)
  — Нам не дано предугадать… (короткометражный) (новелла из киноальманаха Манька) (Режиссёр-постановщик: Ольга Наруцкая)
  — Простая смерть… (Режиссёр-постановщик: Александр Кайдановский)
  — Желаю вам… (короткометражный) (Режиссёр-постановщик: Юрий Мамин)
  — Петроградские Гавроши (Режиссёр-постановщик: Сергей Снежкин)
  — Свояки (короткометражный) (биографический) (Режиссёр-постановщик: Виктор Аристов)
  — Дон Сезар де Базан (Режиссёр-постановщик: Ян Фрид)
  — Шаги императора (ТВ) (совместно с Ларисой Лукониной) (Режиссёр-постановщик: Олег Рябоконь)
  — Тартюф (Режиссёр-постановщик: Ян Фрид)

Ссылки 
 
 
 

Персоналии:Ленфильм
Выпускники ВГИКа